A Taça do Império foi uma competição não oficial de futebol organizada pelo Clube Desportivo Palhavã também conhecido por  Sport Clube Império com o intuito de jogarem todos os clubes de Portugal. Nestes moldes, a competição foi disputada três vezes, em 1912, 1913 e 1918, tendo o Benfica ganho estas edições disputadas, e o clube promotor deste troféu particular extinguiu-se em 1929.

Não confundir com a muito posterior Taça Império. O Estádio Nacional foi inaugurado a 10 de junho de 1944 com várias provas desportivas concluídas com o grande jogo entre os dois rivais da capital, o Sporting Clube de Portugal, Campeão Nacional em título, e o Sport Lisboa e Benfica, vencedor da Taça de Portugal.

Em disputa estavam duas Taças: a Taça Império, instituída pela Federação Portuguesa de Futebol e portanto competição oficial (foi uma espécie de primeira Supertaça do futebol português), e a Taça Estádio, troféu particular oferecido pelo Governo de Salazar para comemorar a ocasião. Os leões triunfaram por 3-2. Infelizmente, a competição Taça Império acabou por não ter tido continuidade nos anos seguintes como estava previsto devido a desinteresse dos clubes.

Vencedores  
Taça Império:

 1944, Sporting Clube de Portugal

Taça do Império:

1912, Sport Lisboa e Benfica
1913, Sport Lisboa e Benfica
1918, Sport Lisboa e Benfica

Ver também 
 Taça de Portugal